Drăgușeni több romániai település neve:

 Drăgușeni, Botoșani megye
 Drăgușeni, Galați megye
 Drăgușeni, Iași megye
 Túrterebestelep, Szatmár megye
 Drăgușeni, Suceava megye